«Laborde» puede referirse a:
 Laborde, apellido.
 Laborde, comuna francesa del departamento de Altos Pirineos.
 Laborde, localidad argentina de la provincia de Córdoba.
 Laborde, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Los Cayos.